Бардаш — украинская фамилия. Известные носители:

 Бардаш, Кристина Викторовна (род. 1990) — украинская певица, известная как Луна.
 Бардаш, Юрий Фёдорович (род. 1983) — украинский продюсер и исполнитель.

См. также 
 Бардач